Марковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Оршанском районе Марий Эл Российской Федерации.

Административный центр — деревня Марково.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл».

С 1 января 2015 года в состав Марковского сельского поселения вошли населённые пункты упразднённых Табашинского, Большеоршинского, Каракшинского и Упшинского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Оршанского района Марий Эл
Сельские поселения Марий Эл